Мировой тур по настольному хоккею () — ежегодняя серия из 20—25 турниров по настольному хоккею на трёх континентах, в которых вместе принимает участие около тысячи игроков. Соревнование организуется Международной федерацией настольного хоккея (ITHF) при поддержке местных спортивных федераций. Победители определяются, исходя из лучших результатов в 3 (со 2020 года — 5) турнирах сезона.

История 

ITHF, официально организующая соревнования, была создана летом 2005 года, но и до этого самые сильные национальные федерации того времени уже два сезона проводили этот тур под названием Евролиги. В 2005 году Евролига была переименована в Мировой тур. Количество турниров и принимающих городов за последующие 15 лет постепенно увеличилось с 6 до 23, количество принимающих стран возросло с 6 до 17. Из-за обилия турниров они были поделены на три уровня (состояние на сезон 2019/2020): 7 основных («Суперсерия»), 1 «Большой» и 15 обычных.

Первоначально на этих турнирах доминировали шведы, но со временем центр притяжения переместился на восточную сторону Балтийского моря. В сезоне 2018/2019 гг. лучшие четыре игрока в МТ представляли Россию, а лучший игрок из Швеции занял только 11-е место.

Россияне на Мировом туре  

Три из турниров МТ происходят в России — в Курске, Москве и Санкт-Петербурге. Также многие российские игроки выезжают на соревнования МТ за пределы страны. Особым престижем пользуются турниры "Шведские Мастера" и Кубок Риги, которые собирают самый сильный и многочисленный состав. Наличие сильных заграничных игроков всюду приветствуется, потому что оно поднимает рейтинг турниру и соответственно всем его участникам. При этом, доминирование российских игроков обычно отводит первые места им, как в 2019 году в Минске, где российские гости заняли весь пьедестал.

Так же россияне добывались успехов и в дальних выездах, так, в 2019 году петербуржец В. Скоробогатов выиграл этап Мирового тура — Открытый чемпионат США в Чикаго.

Награждение 

Каждый турнир имеет собственные призы, крупных призов в общем зачете нет. Лучшие 20 игроков (максимум 3 от каждой страны) в турнирной таблице получают право на участие в чемпионате мира или Европы этого сезона дополнительно к национальным квотам их стран.

Победители

Примечания

Ссылки 

 История Мирового тура 
 Требования к турниру для включения его в серию Мирового тура

Настольный хоккей
Международные спортивные соревнования